Мухамеджан Рахімі — таджицький радянський поет, перекладач.
 Хассан Рахімі — іранський борець вільного стилю.